Coloma hace referencia a:

Personas 
 Juan de Coloma (¿1442?-1517), político aragonés.
 Juan Coloma y Cardona (1522-1586), poeta renacentista español.
 Carlos Coloma (1566-1637), historiador español.
 Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma (1593-1640), noble español, virrey de Cataluña.
 Juan Andrés Coloma (1621-1694), noble español.
 Luis Coloma (1851-1915), escritor español.
 Aniceto Coloma (1859-1921), industrial español del sector del calzado.
 Carlos Coloma Nicolás (1981-), ciclista español.

Lugares 
 Coloma (California), pueblo de Estados Unidos.
 Coloma (Míchigan), pueblo de Estados Unidos. Ver también Municipio de Coloma (condado de Berrien, Míchigan).
 Coloma (condado de Waushara, Wisconsin), pueblo de Estados Unidos.

Véase también 
 Santa Coloma, página de desambiguación.